Maria Magdalena Kowalski (* 1983 Polsko) je modelka polsko-českého původu. Používá často zkrácenou verzi svého jména: Mina, která vznikla v době jejího působení v zahraničí.

Profesní kariéra 
Maria M. Kowalski začala s modelingem v sedmnácti letech, brzy získala smlouvu u italské modelingové agentury a odcestovala do zahraničí. Tam působila celou svou dosavadní kariéru, pracovala v řadě evropských zemí, ale také například v zámoří anebo v Izraeli a Spojených arabských emirátech. Život a práci v Dubaji sama označuje za největší životní školu. Nyní žije střídavě v Praze a ve Vídni a pracuje stále především pro zahraniční klienty. Kromě ostatních modelingových aktivit vždy byla a je velmi žádaná jako modelka pro fotografování a předvádění spodního prádla díky svým nesporným tělesným přednostem, které nejsou výsledkem práce plastických chirurgů. Kromě modelingu se věnuje řadě charitativních aktivit, podporuje také několik mezinárodních organizací, zabývajících se ochranou lidských práv. Souběžně s kariérou modelky studovala mezinárodní vztahy a diplomacii.

Osobní život 
Modelka si pečlivě hlídá své soukromí a nespolupracuje s bulvárními médii. Nerada se svěřuje s podrobnostmi ze svého osobního života a jak sama říká, cítí se nejlépe, když si jí veřejnost nevšímá. Má staršího bratra, pochází z intelektuální rodiny, zájem o mezinárodní vztahy a politiku získala pravděpodobně po dědečkovi, který byl v diplomatických službách. Zatím je svobodná, je však známý například její vztah s velmi bohatým arabským podnikatelem ze Spojených arabských emirátů. Nyní žije se svým přítelem, pilotem velké evropské letecké společnosti střídavě v Praze a ve Vídni. Mina Kowalski patří mezi lidi, kteří na sobě neustále pracují ve všech směrech a velký důraz klade také na vzdělání. Kromě úspěchů v modelingu ji zajímá mezinárodní politika, zejména na Středním a Blízkém východě, kde osobně poznala život v řadě zemí a po ukončení modelingové kariéry zvažuje možnost věnovat se práci válečné novinářky či reportérky. Pobyt ve válečných zónách si měla možnost vyzkoušet a dokonce během nich utrpěla zranění.

Externí odkazy 
 http://www.we-love-mina.estranky.cz
 http://www.slunecno.cz/clanky/mam-rada-stromy-rika-modelka-442
 rozhovory na Rádiu Sázava 15. 5. 2013 a 27. 11. 2013

České modelky
Polské modelky
Narození v roce 1983
Žijící lidé
Ženy